Blega kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Blega, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Blega, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar